Ductifera är ett släkte av svampar. Ductifera ingår i ordningen Auriculariales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Ductifera